De Azerbeidzjaanse voetbalclub Keşlə FK speelt sinds 2004 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Uitslagen vanuit gezichtspunt Keşlə FK

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 19.0'''

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Azerbeidzjan
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Keşlə FK
Keşlə FK